Mina Conchita es una mina de caolín situada en el concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias. 

A ella se accede por una pista desde la AS-15 en el "km 22" que cruza el Narcea un poco más abajo de la compuerta del Embalse de la Barca y que luego continúa durante 500 m hasta llegar a la bocamina.

Atentados del 11-M 
Es tristemente famosa por ser una de las dos minas de donde se sacaron los explosivos para el 11-M por José Emilio Suárez Trashorras, según la sentencia 65/2007 de la Audiencia Nacional. 

Conchita
Atentados del 11 de marzo de 2004